Guiry ist der Familienname folgender Personen:
 Thomas Guiry (* 1981), US-amerikanischer Filmschauspieler

Guiry steht für:
 Guiry-en-Vexin, eine Ortschaft in der Landschaft Vexin, im Département Val-d’Oise in Frankreich